Аюб Мавлудбегович Гимбатов (род. 26 июня 1990 года) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Fight Nights Global в среднем весе. MMA рекорд 10-1. Чемпион Мира и Европы по панкратиону.

Биография 
Аюб Гимбатов, родился в селении Цилитли Гумбетовского района.

В 2004 году переехал в Махачкалу. Пришел в спорт в возрасте 14 лет, начал с занятия грепплингом, данный вид спорта в тот период был не достаточно популярен в Дагестане, практически не проводились соревнования, поэтому следующим видом спорта стал кикбоксинг, тайский бокс, дзюдо. Дальше Аюб стал выступать на любительских соревнованиях по разным версиям.

В 2008 году начал заниматься панкратионом.

В 2012 году состоялся дебют в MMA.

В 2016 году подписал контракт с организацией Fight Nights Global.

Спортивные достижения 

 Чемпион Мира по пакратиону  — ;
 Чемпион Европы по панкратиону — ;

Статистика 

|-
|Победа
|align=center|10-1
| Стивен Кеннеди
|Самбишен (кимура)
|Rebel FC 10 A New Order
|
|align=center|1
|align=center|2:34
| Москва, Россия
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Майкель Фалькао
|Техническим нокаутом (удары)
|FNG Fight Nights Global 78
|
|align=center|1
|align=center|4:12
| Самара, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Даурен Ермеков
|Техническим нокаутом (удары)
|FNG Fight Nights Global 64
|
|align=center|1
|align=center|3:10
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Артем Шокало
|Сабмишном (рычаг локтя)
|EFN Fight Nights Global 53, Day 1
|
|align=center|1
|align=center|3:35
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Мамур Хамдамов
|Решением (единогласным)
|EFN - Fight Nights Global 48
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-1
| Артем Фролов
|Техническим нокаутом (удары)
|EFN - Fight Nights Moscow
|
|align=center|2
|align=center|4:20
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Павел Катрунов
|Сабмишном (удушение сзади)
|EFN - Fight Nights Dagestan
|
|align=center|2
|align=center|3:17
| Каспийск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Константин Скреля
|Сабмишном (удушение сзади)
|Fight Nights - Sochi
|
|align=center|1
|align=center|1:46
| Сочи, Россия
|
|-
| Не состоялся
|align=center|3-0
| Муса Конте
|Без результата (удар коленом в голову лежащего противника)
|W.I.N. FC - W.I.N. Fighting Championship
|
|align=center|1
|align=center|N/A
| Гуандун, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Алексей Маслов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Fight Nights - Battle of Moscow 19
|
|align=center|1
|align=center|3:13
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Тарас Пихнюк
|Сабмишном (удушение сзади)
|WUFC - 2012
|
|align=center|1
|align=center|5:36
| Пезу-да-Регуа, Португалия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Марат Магомедов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Top Fight - Battle of the Gyms
|
|align=center|1
|align=center|3:00
| Дубай, ОАЭ
|
|}

Социальные сети 

 Официальная страница в Instagram: ayub.gimbatov

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России